Roustabout — студийный альбом Элвиса Пресли, представлявший собой саундтрек к одноимённому фильму с его участием («Рабочий по найму», вышедшему на экраны в 1964 году).

Альбом поступил в продажу 20 октября 1964 года. В США он достиг 1 места в альбомном чарте Billboard Top LP’s (американского журнала «Билборд»).

По продажам в США альбом был 20 мая 1988 года Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний сертифицирован золотым.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элвиса Пресли
Саундтреки
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 1964 года
Альбомы RCA Victor
Альбомы RCA Records